American Bass Challenge est un jeu vidéo de pêche développé et édité par Starfish, sorti en 2001 sur Game Boy Advance.

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 6,1/10
IGN : 8/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2001
Jeu Game Boy Advance
Jeu vidéo de pêche
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu Ubisoft